Taj Mahal – celebre mausoleo indiano
 Taj Mahal – musicista blues statunitense
 Taj Mahal – album dell'omonimo musicista
 Taj Mahal – brano musicale di Jorge Ben Jor
 Taj Mahal – film indiano del 1941
 Taj Mahal – film indiano del 1963
 Taj Mahal – film indiano del 1999
Taj Mahal  – film francese del 2015
 Taj Mahal – gioco da tavolo in stile tedesco di Reiner Knizia
 Taj Mahal – magazine virtuale indiano
 Taj Mahal – casinò di Atlantic City
 Taj Mahal – storico albergo di Mumbai, coinvolto nell'attacco del 27 novembre 2008